St. Helens (Merseyside), een plaats in het Engelse graafschap Merseyside
St Helens (district), een district in het Engelse graafschap Merseyside
St. Helens (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Mount Saint Helens, een vulkaan in de Amerikaanse staat Washington
 St Helens (Tasmanië), plaats in de Australische deelstaat Tasmanië.
 St Helens (Isle of Wight), plaats in het Engelse graafschap Isle of Wight.